Dommermuth ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Dommermuth (1934–2013), deutscher Geschäftsführer und Verbandsfunktionär
 Judith Dommermuth (* 1976), deutsches Model und Unternehmerin
 Marikka Dommermuth (* 20. Jh.), deutsche Fußballtorhüterin
 Peter Ewald Dommermuth (1887–1945), deutscher Arbeiter, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags 
 Ralph Dommermuth (* 1963), deutscher Internetunternehmer